

Antroponimi
 Calogero – nome proprio di persona maschile italiano, presente anche come cognome.

Geografia
 Monte San Calogero – monte situato nella città metropolitana di Palermo.
 Monte San Calogero – colle situato nei pressi di Sciacca, in provincia di Agrigento.
 San Calogero – comune italiano in provincia di Vibo Valentia.

Musica 
 Calogero – album di Calogero del 2002

Persone 
 Calogero – cantante francese
 Francesco Calogero – fisico e matematico italiano, figlio di Guido.
 Francesco Calogero – regista italiano.
 Guido Calogero – filosofo, saggista e politico italiano.
 Lorenzo Calogero – poeta italiano.
 Pietro Calogero – magistrato italiano.
 Sante Calogero – attore teatrale e doppiatore italiano.
 Sarah Calogero – attrice italiana.

Religione
 Calogero – figura di monaco presente nella religione cristiana greco-ortodossa.